Geografia:
 Portsmouth, ciutat del comtat de Hampshire, Anglaterra.
 Portsmouth (Iowa)
 Portsmouth (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.
 Portsmouth (Ohio)
 Portsmouth (Rhode Island)
 West Portsmouth, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Miscel·lània:
 Portsmouth Football Club, club de futbol d'Anglaterra a la ciutat de Portsmouth.
 Tractat de Portsmouth